La gatta è un brano musicale composto dal cantautore Gino Paoli, pubblicato nel 1960 dall'autore stesso nel 45 giri La gatta/Io vivo nella luna.. 
A quel tempo l'autore non era ancora iscritto alla SIAE, per cui il brano fu depositato da Mogol e Renato Angiolini, in arte Toang; anni dopo il brano fu attribuito a Paoli. 
Nel 1961 l'autore lo incluse nell'album eponimo.
La canzone, inizialmente, non fu particolarmente apprezzata (Jula De Palma e Miranda Martino si rifiutarono di eseguirla), ma col tempo divenne una hit, fino a essere compresa fra i brani più famosi dell’interprete e della storia della musica Italiana.

Storia e significato 

La gatta è brano autobiografico di Gino Paoli, uscito su dischi Ricordi a febbraio del 1960. 

L’inizio della canzone rievoca una favola per grandi e piccini e parte subito accattivante con quel c’era una volta una gatta, una gatta che ha una macchia nera sul muso. 
La casa che lascia il cantante era a Genova e più precisamente a Boccadasse, dove lui aveva vissuto per alcuni anni in Salita Santa Chiara, prima di andare a Roma a cercare fortuna.  E dopo il successo, diventato ricco, abita in una bella casa eppure rimpiange la vecchia soffitta, quella gatta e quella stellina.

Paoli, nel 2012, ispirato dal testo, ne fa un libro illustrato per bambini di età prescolare.

Cover 

La canzone è stata reinterpretata da molti interpreti, tra cui Little Tony e Gianni Morandi.

Note

Bibliografia 
Gino Paoli, La Gatta. Una storia scritta, cantata e disegnata da Gino Paoli, Editore: Gallucci, 2012 ISBN 978-88-6145-404-0

Collegamenti esterni 
 

Brani musicali su Genova